Film i samtidskonsten (FIS) är ett konstfilmprogram med fokus på samtida film- och videokonst. 

Film i samtidskonsten har som mål att undersöka och lyfta fram olika konstnärliga strömningar inom samtida konstfilm. Under 2011 och 2012 visar Film i samtidskonsten konstfilm på biografer i Stockholm. Flera av filmerna som är med i programmet har aldrig tidigare visats i Sverige.

Film i samtidskonsten finansieras med stöd av Kulturrådet.

Externa länkar 
 Film i samtidskonsten

Film i Stockholm
Filmföreningar